Fairfax puede referirse a:

Lugares 
Ciudades y lugares en los Estados Unidos
 Fairfax (California)
 Fairfax (Iowa)
 Fairfax (Minnesota)
 Fairfax (Misuri)
 Fairfax (Ohio)
 Fairfax (Oklahoma)
 Fairfax (Carolina del Sur)
 Fairfax (Dakota del Sur)
 Fairfax (Vermont)
 Fairfax (Virginia)
 Fairfax Station (Virginia)
 Fairfax (Virginia Occidental)

Otro
 Condado de Fairfax (Virginia), no confundirse con la Ciudad de Fairfax, Virginia.
 Municipio de Fairfax (condado de Gregory, Dakota del Sur)
 Municipio de Fairfax (condado de Linn, Iowa)
 Municipio de Fairfax (condado de Osage, Kansas)
 Municipio de Fairfax (condado de Polk, Minnesota)
 Avenida Fairfax, una avenida importante en Los Ángeles, California.
 Fairfax District, ubicado en la Avenida Fairfax de Los Ángeles.
 Fairfax Stone Historical Monument State Park, Virginia Occidental.
 Castillo Fairfax,  un castillo ficticio en el universo de Fable II.
 Universidad Fairfax
 Universidad de Fairfax, una institución educacional en Fairfax.

Personas 
 Thomas Fairfax, 3er Lord Fairfax de Cameron (1612–1671).
 Sally Cary Fairfax (aprox. 1730 - 1811), ver George Washington.
 Mary Fairfax Somerville (1780–1872), matemática y astrónoma escocesa.

Otro 
 División de Fairfax, distrito electoral de Queensland, Australia.
 Hellespont Fairfax
 Fairfax Media
 Fairfax Financial 
 General Motors Fairfax Assembly Plant, Kansas City, Kansas.
 Fairfax High School
 Fairfax House (Universidad de York UK).